Die Verpackungsakademie ist ein Weiterbildungszentrum, spezialisiert auf die Vermittlung von Fachwissen in der Verpackungswirtschaft.

Geschichte 
Die Verpackungsakademie wurde 2004 vom Deutschen Verpackungsinstitut und vom Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik gegründet. Sie bietet Quereinsteigern und ausgebildeten Führungskräften die Möglichkeit, sich praxisorientiert und strukturiert Wissen anzueignen.

Zweck 
Die Wertschöpfungskette der Verpackungswirtschaft reicht von Rohstoffherstellern bis zu Markenartikelherstellern. Viele Führungskräfte in diesem Wirtschaftsbereich sind Quereinsteiger und besitzen verhältnismäßig wenig Fachwissen. Zudem ist die Halbwertszeit des Fachwissens in der Verpackungswirtschaft gering und muss deshalb ständig aktualisiert werden. Die Verpackungsakademie bündelt vorhandenes Wissen und macht es in Bildungsangeboten zugänglich.

Organisation 
Die Verpackungsakademie bietet einen „Packaging Professional Lehrgang“, Einzelseminare und Inhouse-Training an. Die Themenschwerpunkte können selbst gewählt werden. Vermittelt wird vor allem praxisorientiertes Wissen. Dazu wird die Ausbildung in Form von Workshops durchgeführt. Die Referenten stammen aus der Industrie, der Wissenschaft und dem Dienstleistungssektor.

Weblinks 
Internetauftritt der Verpackungsakademie

Verpackungswesen
Bildungseinrichtung in Berlin
Bildungseinrichtung (Wirtschaft)